Die Skeleton-Weltmeisterschaft 2003 wurde am 15. und 16. Februar in Nagano in Japan ausgetragen. Sie fand parallel zur Bob-Weltmeisterschaft 2003 statt.

Am zweiten Tag entschied sich die Jury den vierten und letzten Lauf wegen starken Schneefalls abzusagen und erstellte die Schlussklassierung anhand der ersten drei Läufe.

Männer 

Datum: 15. Februar 2003

Am Start waren insgesamt 27 Teilnehmer. Der Australier Shaun Boyle nahm nur am ersten Lauf teil, nach dem er auf Rang 23 lag.

Frauen 

Datum: 15. Februar 2003

Am Start waren insgesamt 21 Teilnehmerinnen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

2003
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Nagano
Skeleton (Japan)

en:FIBT World Championships 2003